Аугсбургер Штрассе:

 Аугсбургер Штрассе — улица в Дюссельдорфе (район Бенрат)
 Аугсбургер Штрассе — станция Берлинского метрополитена